Příjmení Claesson nosí více významných osobností:

 Emma Claessonová (* 1977) – švédská reprezentantka v orientačním běhu
 Stig Claesson (1928–2008) – švédský spisovatel a výtvarník
 Viktor Claesson (* 1992) – švédský profesionální fotbalista